Osoby o nazwisku Wach
 Andrzej Wach (* 1955) – prezes zarządu, były dyrektor generalny PKP S.A.
 Andrzej Wach (prawnik) (* 1954) – polski prawnik, radca prawny i nauczyciel akademicki
 Krzysztof Wach – ujednoznacznienie
 Jerzy Wach (* 1937) – polski pięcioboista nowoczesny
 Mariusz Wach (* 1979) – polski bokser
 Piotr Wach (* 1944) – polski inżynier, polityk, nauczyciel akademicki i senator
 Ryszard Wach (* 1946) – polski pięcioboista 
 Władysław Wach (1908–1980) – polski działacz ludowy na Warmii i Mazurach

Nazwy geograficzne
 Wach – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Kadzidło.
 Wach (gmina) (od 1931: gmina Czarnia), dawna gmina wiejska istniejąca do 1931 roku w woj. białostockim
 Gmina Czarnia (do 1931: gmina Wach), gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim
 Stróża (niem. Wach Berg), góra w Sudetach Środkowych
 Wach, rzeka w azjatyckiej części Rosji, na Nizinie Zachodniosyberyjskiej
 Wach, rzeka we wschodnim Afganistanie

Zobacz też 
 Wacho
 Wachowie
 Wachów
 Wachowice
 Wachowicz
 Wachowski